

События 
 Первое письменное упоминание города Мукачево.
 Решающая победа болгар над венграми в битве на Южном Буге.
 Мадьяры вступили на территорию современной Венгрии, придя из Центральной Азии.
 Болгарский царь Симеон I разгромил ромейские войска в битве при Булгарофигоне.
 Сражение на Синке. Астурийцы разбивают войска мусульман, а знаменитый арабский военачальник Валид взят в плен.

Родились 
 29 июля — Лука Елладский, греческий монах, основатель монастыря Осиос Лукас. Почитается Православной церковью в лике преподобных.
 Аль-Масуди, арабский историк, географ и путешественник (ум. 956).

См. также